Freydanck ist der Name folgender Personen:

 Carl Daniel Freydanck (1811–1887), deutscher Maler
 Wilhelm Freydanck (1796–1878), preußischer Generalmajor